Cerutti steht für:

 Officine Meccaniche Giovanni Cerutti, ein Druckmaschinenhersteller mit Sitz in Casale Monferrato

Familienname:

 Alison Cerutti (* 1985), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Camille Cerutti (* 1998, französische Skirennläuferin)
 Fabio Cerutti (* 1985), italienischer Leichtathlet
 Franck Cerutti (* 1959), französischer Koch
 Herbert Cerutti (* 1943), Schweizer Journalist, Schriftsteller und freischaffender Publizist
 Ludwig Cerutti (1789–1858), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Paul Cerutti (1910–2000), monegassischer Sportschütze
 Simona Cerutti, italienische Historikerin
 Susana Ruíz Cerutti (* 1940), argentinische Diplomatin

Cerutty steht für:
 Percy Cerutty (1895–1975), australischer Leichtathletik-Trainer

Siehe auch:
 Cerruti (Begriffsklärung)